Zips bezeichnet

 Zips, Region in der nordöstlichen Slowakei
 Zips (Pegnitz), Stadtteil von Pegnitz im Landkreis Bayreuth, Bayern
 Komitat Zips, ehemaliges ungarisches Komitat
 Polnische Zips, Region in der südpolnischen Woiwodschaft Kleinpolen
 eine Burg in der Ostslowakei, siehe Zipser Burg
 ein veraltetes Wort für Influenza
 Zips (Mafia), Slang-Begriff der amerikanischen La Cosa Nostra

Zips ist der Familienname von:

 Kurt Zips (1922–1988), einen österreichischen Schauspieler und Synchronsprecher
 Vanessa Zips (* 1995), österreichische Sängerin und Musicaldarstellerin